Дровер — фамилия. Известные носители:
 Дровер, Глен
 Дровер, Шон